Dudnikove (, ) è un villaggio dell'Ucraina orientale nell'Oblast' di Poltava.

Centri abitati dell'oblast' di Poltava